Блокада (соціологія)
 Блокада (політика)
 Воєнна блокада
 Блокада (фільм)
 Блокада — медична маніпуляція з усунення больового подразника з введенням місцевих анестетиків, наприклад, новокаїнова блокада
 Блокада серця (медицина) — один з видів серцевих аритмій